

Carriera 
Laureata in Scienze della Comunicazione, si approccia al giornalismo all'età di 17 anni. Inizia a trattare cronaca nera e ambiente, quest'ultimo in relazione alle vicende Ilva di Taranto. 
Si iscrive all'Ordine dei Giornalisti della Puglia nel 2016. 
Inizia a trattare cronaca giudiziaria, occupandosi del caso della morte di Stefano Cucchi.
Nel maggio 2017 inizia a curare l'ufficio stampa del Sindacato Autonomo di Polizia, allora sotto la guida di Gianni Tonelli, oggi ex Deputato tra le fila della Lega ed ex Segretario della Commissione Parlamentare Antimafia. 
Nell'ottobre 2018 scrive un articolo nel quale mette in dubbio la correlazione tra percosse e morte di Stefano Cucchi, basandosi sulle perizie acquisite in sede di incidente probatorio. 
Nel novembre 2018, viene pubblicato un articolo sul Corriere della Sera, in cui viene accusata, in qualità di portavoce del Sindacato Autonomo di Polizia di essere l'autrice di un'offensiva di insulti rivolti a Ilaria Cucchi.
Replicherà a quell'articolo sostenendo di non aver mai offeso Ilaria Cucchi ma di aver scritto solo verità suffragate da atti processuali.
Nel marzo 2019 per un articolo pubblicato su quotidiano Il Tempo Ilaria Cucchi la denuncia per diffamazione.
Lo stesso anno arriva un'altra querela per diffamazione da parte del professor Vittorio Fineschi, consulente di parte civile della famiglia Cucchi. Dopo una prima richiesta di archiviazione alla quale fa seguito opposizione della difesa di Fineschi, il procedimento viene definitivamente archiviato dal Tribunale di Taranto il 17 giugno 2022.
Ha firmato diversi articoli per il Secolo d'Italia nel 2019 e per Il Giornale nel 2021. 
Nel marzo del 2020 interrompe il suo rapporto di lavoro con il Sap, pur continuando ad occuparsi di sicurezza e forze dell'ordine sui suoi canali. Dal mese di febbraio 2021 si occupa della cronaca nera di Roma per il quotidiano Il Tempo, del quale firma anche qualche pagina nazionale.
Nel maggio 2022 si laurea in Pedagogia con una tesi incentrata sulla Sindrome da burnout e i suicidi tra gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, fenomeno del quale si occupa assiduamente denunciando ogni caso.

Pubblicazioni 
Autrice di libro che spiega il morbo di Alzheimer e come approcciarsi al malato, con una parte biografica in cui ripercorre la storia di suo nonno affetto da questa malattia.

Note